Plantaina puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata;
 el nombre común de la planta Plantago major; o
 el nombre común de la planta '''''Plantago media.